Instalação (arte) - uma manifestação artística onde a obra é composta de elementos organizados em um ambiente.
Instalação (computação) - um processo (e seu resultado) no qual todos os arquivos necessários são colocados num computador para que o programa possa ser executado.
Instalação elétrica - a matéria que lida com a transferência da energia elétrica proveniente de uma fonte geradora de energia, sua transformação e seus pontos de utilização.

Instalação